Alberto Nicola Gualano – magistrato statunitense
 Antonio Gualano – generale italiano